Чемпионат мира по международным шашкам 1993 года прошёл 13—25 октября в Брюнсуме, Нидерланды по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменок из 8 стран. Чемпионкой мира стала представительница Израиля Ольга Левина. Второе место заняла россиянка Елена Читайкина, третьим призёром стала представительница Белоруссии Ольга Камышлеева.

Итоговая таблица 

GMIF — международный гроссмейстер 

MIF — международный  мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1993
1993 год в шашках
Спорт в Брюнсуме